Леонид Островский:
 Островский, Леонид Альфонсович (1936—2001) — футболист, защитник, игрок сборной СССР по футболу.
 Островский, Леонид Васильевич (1946—2016) — советский и российский архитектор и реставратор, лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001).